Orionwerk oder Orion-Werk steht für:

 Orion-Werk (Eschwege), deutscher Hersteller von Schienen- und Omnibussen
 Orionwerk (Hannover), deutscher Hersteller von Fotoapparaten

Siehe auch:
 Orion